

Film

 The Face at the Window – cortometraggio del 1910 diretto da D.W. Griffith
 The Face at the Window – film del 1912, diretto da Alice Guy
 The Face at the Window – cortometraggio del 1913 diretto da J.P. McGowan
The Face at the Window – film del 1914 diretto da Arthur Ellery
 The Face at the Window – film del 1915 diretto da Francis J. Grandon
 The Face at the Window – film del 1919 diretto da Charles Villiers
The Face at the Window – film del 1920 diretto da Wilfred Noy